Hugo Ragelli Oliveira Andrade (Montes Claros, 2 de Maio de 1995), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente, defende o .

Carreira

Início da carreira
Revelado no , Ragelli chegou ao  no início de 2014, já para a categoria de juniores. Por causa das boas atuações da base, o técnico Marcelo Oliveira o levou para treinar diversas vezes no time principal. Em novembro de 2014, disputou sua única partida pelo profissional e deixou sua marca no empate com a , em 1x1, válida pela 37ª rodada do Brasileirão.

Ponte Preta
Em 4 de dezembro de 2015, com a idade de base estourada, foi emprestado a  até dezembro de 2016.

Porém, em abril de 2016, sem ser aproveitado, rescindiu seu contrato com a Macaca.

Futebol português
Em 19 de julho de 2016, Ragelli é emprestado ao Gil Vicente onde jogará a Segunda Liga Portuguesa.

Naturais de Montes Claros
Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas da Associação Atlética Ponte Preta
Futebolistas do Esporte Clube Próspera